Andrzej Sołtan (1897–1959) – polski fizyk jądrowy
 Andrzej Sołtan (ur. 1941) – polski historyk, varsavianista, muzealnik
 Andrzej Sołtan (ur. 1949) – polski astronom
 Andrzej Sołtan-Pereświat (1906–1939) – polski wioślarz, olimpijczyk